Calle Chambers–World Trade Center/Park Place es un complejo interconectado de estaciones del Metro de Nueva York en Manhattan que consta de las seguientes estaciones:

 Calle Chambers–World Trade Center (línea de la Octava Avenida), servida por los trenes de los servicios 
 Calle Chambers–World Trade Center (línea de la Octava Avenida), la terminal del extremo sur es servida por los trenes del servicio 
 Park Place (línea de la Séptima Avenida–Broadway), servida por los trenes de los servicios 

Estaciones del Metro de Nueva York
Tribeca